GVA steht als Abkürzung für:

 Flughafen Genf in der Schweiz (IATA-Code)
 Gemeinsame Verlagsauslieferung Göttingen
 Gesellschaft für volkstümliche Astronomie, der Verband der Amateurastronomen in Hamburg
 Getreideverkehrsanlage in Bremen
 Grenzüberschreitende Verbundausbildung, im Sinne der Durchführung längerfristiger Auslandsaufenthalte während der beruflichen Erstausbildung
 Gesundheitsvorsorge aktiv in Österreich

Siehe auch:

Abkürzung